Broadcast — передача (вещание) сигналов, например аудио/видео:

 Broadcasting — маршрутизация в компьютерных сетях
 Broadcast domain — широковещательный домен в компьютерных сетях

См. также 
 Вещание
 Телерадиовещание
 Передача